2078 — 2078 рік нашої ери, 78 рік 3 тисячоліття, 78 рік XXI століття, 8 рік 8-го десятиліття XXI століття, 9 рік 2070-х років.

Вигадані події 
 Відбувається дія у фантастичному фільмі «Крикуни» ().

Примітки 

Роки
XXI століття
2070-ті
2078